Movistar Open 2006 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Винья-дель-Мар, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 30 января по 5 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первой ракеткой турнира был чилиец Гастон Гаудио (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хосе Акасусо выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Николас Массу уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Хосе Акасусо выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себастьян Прието выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Movistar Open

 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте ATP 
 

Чили
Теннис
Январь 2006 года
Февраль 2006 года
2006